Miejscowości w Polsce:
 Puszno Godowskie
 Puszno Skokowskie